Martinsburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Martinsburg Township (Illinois)
 Martinsburg Township (Minnesota)